Samper del Salz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Samper del Salz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Samper del Salz (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar